De Regionalliga 1966/67 was het vierde seizoen van de Regionalliga als tweede hoogste klasse in het Duits voetbal.

Eindstand

Nord

Berlin

West

Südwest

Süd

Eindronde

Groep 1

Groep 2

Duits competitievoetbal 1966/67
Seizoen 1966/67